Ornithobius är ett släkte av insekter som beskrevs av Henry Denny 1842. Ornithobius ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss
Ornithobius